2011–12 sæsonen er Aston Villa F.C. 137. professionelle sæson og deres 101. sæson i den øverste engelske division. Det er samtidigt deres 24. sammenhængende sæson i den øverste engelske række.

Trup 

opdateret 18. december

Kampe

Premier League

Referencer 

Engelske fodboldklubbers sæson 2011-12